Бургабыл () — топоним в России якутского происхождения.

 Бургабыл — река, левый приток р. Нимингде, координаты 67°26'	126° 35’.
 Бургабыл — река, правый приток р. Абырабыт, координаты 69°18'	135°23’.
 Бургабыл — река, левый приток р. Судендалхан, координаты 67°26'	126°47’.

Примечания